Воро́нежская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в северо-западной части Воронежской области (в границах городов Воронеж и Нововоронеж, а также Верхнехавского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, Семилукского и Хохольского районов)[3]. Входит в состав Воронежской митрополии.

Епархиальный центр — город Воронеж. Епархию возглавляет митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин).

История 
До учреждения Воронежской епархии местность, занимаемая Воронежской губернией, в церковных делах была подчинена частью Рязанской, а также Крутицкой епархиям.

Большой Московский Собор 1666—1667 годов принял решение о возведении Рязанской архиепископии в статус митрополии и создании в её составе двух епархий — Тамбовской и Воронежской. Необходимость открытия Воронежской епархии подтвердил и Московский Собор 1681—1682 годов. Кафедра была учреждена 27 ноября 1681 года и замещена поставлением святителя Митрофана 2 апреля 1682 года.

Первоначально в епархию вошли города Воронеж, Елец, Костёнск и Орлов из Рязанской епархии; Урыв, Коротояк и Землянск из Белгородской епархии. В 1692 году в Воронеже был достроен Благовещенский кафедральный собор. При святителе Митрофане было построено много храмов, устраивалась монастырская жизнь и благотворительность.

После завоевания в 1696 году Азова границы епархии отодвинулись до Азовского моря, на её территории оказались новопостроенные города Таганрог и Павловская крепость (ныне Павловск). В результате территориального спора с Рязанским архиереем, который был разрешён царём Петром I в 1699 году в пользу Воронежской кафедры, последней были переданы города Усмань, Демшинск, Белоколодск и село Мокрый Буерак. В том же году от Белгородской епархии к Воронежской был присоединён Острогожск.

В 1700—1704 годах из состава Воронежской епархии была краткосрочно выделена Азовская на новоприсоединённых южных землях.

В 1712—1714 годах местоблюститель патриаршего престола Рязанский митрополит Стефан (Яворский) безуспешно пытался упразднить Воронежскую епархию и вернуть территорию Рязанской кафедре. Вопреки этому, область Воронежской епархии была расширена ещё более — в 1718—1720 годах от Патриаршей области ей были переданы земли по рекам Дон и Хопёр, а в 1720 году присоединена части Рязанской кафедры. Митрополит Пахомий (Шпаковский) развернул большие строительные работы, строительство нового кафедрального собора продолжалась до 1735 года. Епископ Иоаким (Струков) много внимания уделял духовному образованию — при нём были организованы школы для детей церковнослужителей в Воронеже при архиерейском доме и в Острогожске. При последующих владыках в 1742 году открылись славяно-латинское училище при Дивногорском Успенском монастыре, а 31 мая 1745 года — Воронежская духовная семинария. В 1749 году в ведение Воронежской кафедры перешла часть земель Тамбовской епархии, но в 1758 эти земли вновь отошли к возобновлённой Тамбовской кафедре. В 1765 году Воронежская епархия увеличилась за счёт части Крутицкой, Коломенской и Рязанской епархий. Святительство Тихона Задонского в 1763—1767 годах укрепило духовно-нравственные основы жизни епархии, прежде всего в монастырях.

В 1775 году к Воронежской епархии перешла часть Московской, а приазовские земли были переданы новообразованной Славянской епархии. В 1788 году значительная часть северных и северо-западных земель епархии (430 храмов и 6 монастырей) отошла соседним епархиям. До конца XVIII века Елец был передан Орловской епархии. В 1797 году шесть уездов Воронежской губернии были присоединены к Слободско-Украинской губернии. В конце XVIII века Воронежские архиереи управляли областью Войска Донского (143 храма), частью Слобожанщины (99 храмов), а также 154 храмами в Тамбовской, Рязанской и Саратовской губерниях.

В 1799 году границы епархий были приведены в соответствие с границами губерний, все земли за пределами Воронежской губернии отошли к другим кафедрам.

В 1829 году из Воронежской епархии была выделена Новочеркасская.

На 1 января 1917 года в епархии действовало 1128 храмов, из которых 983 приходских (остальные домовые, монастырские, кладбищенские). Строилось 52 храма, 16 были построены, но не освящены и 3 новых храма были освящены в 1916 году. В храмах и монастырях епархии служили 1221 священник, 295 диаконов и 1230 псаломщиков.

В 1921 году из Задонского уезда и трёх благочиний Землянского уезда образовано Каденское викариатство. По решению Священного Синода, епископом Каденским избран настоятель Рождество-Богородицкого Задонского монастыря архимандрит Иоанн с совершением хиротонии в г. Воронеже.

В 1926 году к Воронежской епархии присоединилась территория Тамбовской епархии с городом Борисоглебском. В 1934 году часть Воронежской епархии, включая новообразованную Белгородскую область, отошла к Курской кафедре. В 1954 году в Воронежскую епархию вошла территория новообразованной Липецкой области; Саратовской и Ростовскую епархиям были переданы земли новообразованных Балашовской и Каменской областей. В 1957 году последние две области были расформированы, их территории вернулись в Воронежскую епархию.

7 мая 2003 года из состава Воронежской была выделена Липецкая епархия в пределах Липецкой области, вместе с чем Воронежская епархия ограничилась Воронежской областью.

Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2013 года из состава епархии выделены Борисоглебская и Россошанская епархии. Воронежская епархия включена в состав Воронежской митрополии. Правящему архиерею Синод постановил именоваться «Воронежский и Лискинский».

Названия 
 Воронежская (1682—1696)
 Воронежская и Азовская (1696—1700)
 Воронежская (1700—1705)
 Воронежская и Елецкая (1705—1788)
 Воронежская (июль 1788 — 19 мая 1795)
 Воронежская и Черкасская (19 мая 1795 — 5 апреля 1829)
 Воронежская и Задонская ( — 1945)
 Воронежская и Острогожская (1945—1954)
 Воронежская и Липецкая (1954—2003)
 Воронежская и Борисоглебская (2003—2013)
 Воронежская (с 26 декабря 2013)

Епископы 
 Митрофан Воронежский (2 января 1682 — 23 ноября 1703)
 Арсений (Костюрин) (2 июля 1704 — 18 июля 1712)
 Стефан (Яворский) (1712—1714) 
 Пахомий (Ишпановский) (23 апреля 1714 — 23 сентября 1723)
 Иосиф (31 октября 1725 — 27 декабря 1726)
 Лев (Юрлов) (28 мая 1727 — 8 июня 1730)
 Иоаким (Струков) (8 июня 1730 — 26 сентября 1742)
 Вениамин (Сахновский) Серб (2 декабря 1742 — 28 марта 1743)
 Феофилакт (Губанов) (14 сентября 1743 — 30 ноября 1757)
 Кирилл (Ляшевецкий) (6 августа 1758 — 19 октября 1761)
 Иоанникий (Павлуцкий) (6 декабря 1761 — 2 января 1763)
 Тихон (Соколов) (3 февраля 1763 — 17 декабря 1767)
 Тихон (Якубовский) (17 декабря 1767 — 19 мая 1775)
 Тихон (Малинин) (19 мая 1775 — 6 мая 1788)
 Иннокентий (Полянский) (29 июня 1788 — 15 апреля 1794)
 Мефодий (Смирнов) (21 мая 1795 — 10 апреля 1799)
 Афанасий (Иванов) (10 апреля 1799 — 1 октября 1799)
 Арсений (Москвин) (1 октября 1799 — 16 октября 1799, 26 ноября 1799 — 6 мая 1810)
 Антоний (Соколов) (23 сентября 1810 — 7 февраля 1816)
 Епифаний (Канивецкий) (26 марта 1816 — 24 мая 1825)
 Антоний (Смирницкий) (31 января 1826 — 20 декабря 1846)
 Игнатий (Семенов) (13 января 1847 — 20 января 1850)
 Парфений (Чертков) (25 февраля 1850 — 5 августа 1853)
 Иосиф (Богословский) (27 августа 1853 — 14 ноября 1864)
 Серафим (Аретинский) (4 января 1865 — 22 апреля 1886)
 Вениамин (Смирнов) (1 мая 1886 — 7 мая 1890)
 Анастасий (Добрадин) (3 июня 1890 — 1 мая 1913)
 Тихон (Никаноров) (13 мая 1913 — 27 февраля 1920)
 Тихон (Василевский) ( — 1922) отпал в обновленчество
 Владимир (Шимкович) (3 сентября 1923 — 6 января 1926)
 Петр (Зверев) (январь — 28 ноября 1926)
 Алексий (Буй) (28 февраля — июнь 1927) , епископ Козловский
 Нафанаил (Троицкий) (август — конец 1927) , митрополит Харьковский
 Захария (Лобов) (7 мая 1929 — 25 ноября 1935)
 Александр (Торопов) (13 ноября 1935 — 23 января 1936) , епископ Липецкий
 Петр (Соколов) (25 ноября 1935 — декабря 1936) в/у, архиепископ
 Серафим (Протопопов) (октября 1936 — 6 марта 1937) , архиепископ Елецкий
 Аполлос (Ржаницын) (14 мая — август 1937) в/у, еп. Моршанский
 Сергий (Страгородский) (ноябрь 1937 — февраль 1943) , митрополит Московский
 Питирим (Свиридов) (март 1943 — 13 марта 1944) , епископ Курский
 Иона (Орлов) (19 марта 1944 — 26 мая 1945)
 Питирим (Свиридов) (май — сентябрь 1945) , архиепископ Курский
 Иосиф (Орехов) (9 сентября 1945 — 14 января 1961)
 Сергий (Петров) (16 марта 1961 — 9 октября 1963)
 Никон (Лысенко) (9 октября 1963 — 30 марта 1964)
 Владимир (Котляров) (30 марта 1964 — 5 февраля 1965)
 Палладий (Каминский) (5 февраля 1965 — 8 февраля 1968)
 Серафим (Никитин) (8—27 февраля 1968) , архиепископ Курский
 Михаил (Чуб) (27 февраля 1968 — 11 октября 1972)
 Платон (Лобанков) (11 октября 1972 — 27 октября 1975)
 Ювеналий (Тарасов) (16 ноября 1975 — 16 июля 1982)
 Мефодий (Немцов) (16 июля 1982 — 7 мая 2003)
 Сергий (Фомин) (с 7 мая 2003)

Кафедральные соборы 
 Благовещенский собор (1682—1836 годы)
 Троицкий Смоленский собор (1836—1920-е годы)
 Покровский собор (1948—2009 годы)
 Благовещенский собор (с 2009 года)

Викариатства 
 Бобровское викариатство (недейств.)
 Богучарское викариатство (недейств.)
 Бутурлиновское викариатство (недейств.)
 Валуйское викариатство (ныне самостоятельная епархия)
 Задонское викариатство (недейств.)
 Калачеевское викариатство (недейств.)
 Новохопёрское викариатство (недейств.)
 Острогожское викариатство (недейств.)
 Павловское викариатство (недейств.)
 Россошанское викариатство (ныне самостоятельная епархия)
 Семилукское викариатство (недействующее)
 Уразовское викариатство (недейств.)

Благочиния 
Епархия разделена на 12 церковных округов:
в Воронеже
 Всесвятское благочиние — протоиерей Алексий Спицын
 Казанское благочиние — протоиерей Григорий Самойлов
 Левобережное благочиние — иерей Алексий Завгородний
 Северное благочиние — иерей Александр Шишкин
 Христо-Рождественское благочиние — иерей Алексий Кузьминов
 Центральное благочиние — протоиерей Геннадий Пашкевич

в области
 Каширское благочиние — протоиерей Михаил
 Лискинское благочиние — протоиерей Василий Вылуск
 Нижнедевицкое благочиние — протоиерей Сергий Подплетнев
 Новоусманское благочиние — протоиерей Сергий Дорофеев
 Рамонское благочиние — архимандрит Кирилл (Костиков)
 Семилукское благочиние — протоиерей Василий Попов

Монастыри 
 действующие
 Дивногорский Успенский монастырь в селе Дивногорье (мужской)
 Алексеево-Акатов монастырь в Воронеже (женский)
 Толшевский Спасо-Преображенский монастырь в станице Графская (женский)

 недействующие
 Благовещенский Митрофанов монастырь в Воронеже (мужской)
 Донецкий Предтечев монастырь в посёлке Дубрава (мужской)
 Шатрищегорский Спасо-Преображенский монастырь в селе Вязники Лискинского района (мужской)

 утраченные
 Воронежский Покровский монастырь в Воронеже (женский)

Храмы 

 Благовещенский кафедральный собор (Воронеж)
 Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Воронеж)
 Собор во имя Святой Живоначальной Троицы (Воронеж)
 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Павловка
 Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (Борисоглебск)
 Храм во имя Святой Живоначальной Троицы (Усмань)
 Храм Святой Параскевы Пятницы (Боево)
 Храм Сретения Господня (Острогожск)
 Свято-Богоявленский Храм (Терновое)
 Церковь Богоявления Господня (Губарёво)
 Церковь Троицы Живоначальной (Криница)
 Церковь Троицы Живоначальной (Воронеж)
 Церковь Николая Чудотворца (Нелжа)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Бобров)
 Церковь Рождества Христова (Анна)
 Церковь Митрофана Воронежского (Семилуки)
 Воскресенская церковь (Воронеж)
 Никольская церковь (Воронеж)
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Латное)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Отрадное)
 Церковь Богоявления Господня (Орлово)
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Новая Усмань)
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа (Воронеж)
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Воронеж)
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Крыловка)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Красный Лиман)
 Церковь Стефана (Казанской иконы Божией Матери) (Углянец)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Горки)
 Церковь Михаила Архангела (Рыкань)
 Церковь Казанской иконы Божией Матери (Волна-Шепелиновка)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Горенские Выселки)
 Церковь Михаила Архангела (Воронеж, Репное)
 Церковь Михаила Архангела (Чертовицы)
 Церковь Иоанна Предтечи (Староживотинное)
 Церковь Николая Чудотворца (Рамонь)
 Церковь Воздвижения Креста Господня (Березово)
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Карачун)
 Церковь Богоявления Господня (Пекшево)
 Церковь Михаила Архангела (Сенное)
 Церковь Михаила Архангела (Новоживотинное)
 Вознесенская церковь (Избище)

Учебные заведения 
Действующие:
 Воронежская православная духовная семинария (Воронеж); ректор — иерей Роман Ткачёв.
 Традиционная гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского (Воронеж); директор — В. И. Капустина.
 Центр духовно-нравственного воспитания Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (Воронеж); руководитель — Т. В. Дорофеева.

Недействующие:
 Бирюченское духовное училище
 Воронежское духовное училище
 Воронежское епархиальное женское училище
 Задонское духовное училище
 Павловское духовное училище

СМИ 
 Воронеж православный
 Воронежский епархиальный вестник
 Воронежская беседа

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Воронежской митрополии 
 Официальный сайт (до 31 марта 2011 года)
 Воронежская епархия на сайте Патриархия.ru
 Сайт Воронежской православной духовной семинарии
 Паломническая служба Воронежской митрополии
 Викарные епископы воронежской епархии (1920—1930 гг.)

 
Епархии Русской православной церкви